Goryphus ferrugineus (Brulle), een gewone sluipwesp
 Goryphus ferrugineus (Enderlein), een gewone sluipwesp